Warrior Soul, groupe de hard rock originaire de New York.
 Warrior Soul,  album  de Doro Pesch (2006).